Европейският амбър лагер () е вид лагер бира, с тъмно-кехлибарен до медено-червен цвят, който може да се отнася до две разновидности:
 Виенски лагер (Vienna lager).
 Мартенска бира, известна и като Мерцен и Октоберфест (Märzen/Oktoberfest).

Бира